Karen ist:

 Karen (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Karen (Kenia), ein nach Karen Blixen benannter Nobelvorort von Nairobi in Kenia
 Karen (Volk), ein Volk in Thailand und Birma
 Karenische Sprachen, die Bezeichnung für die Sprachen der Karen
 Karen (Band), eine Musikgruppe aus Österreich
 Karen (Serie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 1964
 Karen (Meme), eine abwertende Bezeichnung für eine überprivilegierte Frau weißer Hautfarbe
 (2651) Karen, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ch-25, eine sowjetische Luft-Boden-Rakete, (Nato: AS-10 Karen)

Karen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Karen (1882–1965), österreichischer Sänger und Schauspieler

 Inger Karén (1908–1972), dänisch-deutsche Opernsängerin
 James Karen (1923–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Jana Karen (* 1958), tschechisch-deutsche Filmarchitektin und Szenenbildnerin
 Michael Karen (* 1968), deutscher Regisseur
 Tom Karen (1926–2022), britischer Designer

KarEn bezeichnet:
 KarEn – Verein zur Förderung alternativer Energien in der Karibik e.V.

Siehe auch:
 Kahren
 Karren
 Caren
 Karn